Naré Maghann Konaté
Naré (Santa Fé)

Ou ainda:
Puerto Nare

Desambiguação
Desambiguações de topônimos